Нижче наведена повна бібліографія Майкла Френсіса Флінна ( ), американського письменника, автора науково-фантастичних і фентезійних творів.

Романи

Всесвіт «Полум'яна зірка»

Серія «Полум'яна зірка» 

 «Полум'яна зірка» (; 1996)
 «Бунтівна зірка» (; 1998)
 «Провідна зірка» (; 2000)
 «Зірки, що падають» (; 2001)

Серія «Спіральний рукав» 

 «Січневий танцюрист» (; 2008)
 «Вгору річкою Джим» (; 2010)
 «У левовій пащі» (; 2012)
 «На лезі бритви» (; 2013)

Інші 

 «У країні сліпих» (; 1990), Нью-Йорк: Baen Books
 «Впалі янголи» (; 1991), разом з Ларрі Нівеном і Джеррі Пурнеллом
 «У країні сліпих» (; 2001), доповнене видання, Нью-Йорк: Tor Books
 «Уламки Зіркової ріки» (; 2003)
 «Айфельгайм» (; 2006)
 «Кораблетрощі часу» ()
 «Вождь» ()

Оповідання

Збірки 

 «Хроніки нанотехнологій» (; 1991)
 «Ліс часу та інші оповідання» (; 1997)
 «Полонені мрії» (; 2013)

Твори 

 «Айфельгайм» (; 1986)
 «Ліс часу» (; 1987)
 «Пригода сміхотливого клона» (; 1988)
 «З куточка ока» (; 1993), Analog 113/13
 «Мелодії серця» (; 1994), Analog 114/1&2
 «Обіцянка Божа» (; 1995), F&SF 88/3
 «Будинок снів» (; 1997)
 «Південна стратегія» (; 2002)
 «Банкомат Ensorcelled» (; 2005)
 «Світанок, і захід сонця, і кольори землі» (; 2006)
 «Питання про небо і світ» (; 2007), Analog 127/7&8
 «Пісок і залізо» (; 2008), Analog 128/7&8
 «Там, де всі вітри сплять» (; 2009), Analog 129/10
 «Про хиткий чортополох» (; 2010), Analog 130/1&2
 «Карґо» (; 2010), Analog 130/6
 «Принц-жаба» (; 2011), Analog 131/1&2
 «Залізні сорочки» (; 2011)
 «Мандрівник: У низькорослих преріях» (; 2012), Analog 132/10

Статті

Примітки

Посилання 

 Michael Flynn на вебсайті FantasticFiction 

Флінн
Твори Майкла Флінна
Флінн